Вільша́нський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України та інших країн.

Вільшанський провулок — провулок у місті Київ.
 Вільшанський провулок — провулок у смт Рокитне Київської області.

Вільшанський провулок — провулок у місті Смоленськ.

Провулки